Mathieu Razanakolona – ex sciatore alpino malgascio
 Odon Marie Arsène Razanakolona – arcivescovo cattolico malgascio